Trinity Hall (Cambridge)
 Trinity Hall (Dublin)

Zobacz też 
 Trinity College (Cambridge)
 Trinity College